XVII чемпионат мира по волейболу среди мужчин проходил с 25 сентября по 10 октября 2010 года в десяти городах Италии с участием 24 национальных сборных команд. Победителем турнира стала сборная Бразилии.

Команды-участницы 
 Италия — страна-организатор;
 Бразилия — победитель предыдущего чемпионата мира;
 Болгария, Германия, Испания, Польша, Россия, Сербия, Франция, Чехия — по итогам европейской квалификации;
 Австралия, Иран, Китай, Япония — по итогам азиатской квалификации;
 Канада, Куба, Мексика, Пуэрто-Рико, США — по итогам североамериканской квалификации;
 Аргентина, Венесуэла — по итогам южноамериканской квалификации;
 Египет, Камерун, Тунис — по итогам африканской квалификации.

Квалификация 

В квалификации (отборочном турнире) приняли участие 109 сборных команд, которые разыграли 22 путёвки в финальный турнир мирового первенства. Отбор осуществлялся в рамках пяти континентальных конфедераций.

Система проведения чемпионата 

 1-й групповой этап. 24 финалиста чемпионата мира на первом этапе разбиты на 6 групп (А, В, С, D, E и F) по 4 команды. 18 команд (по три лучшие из каждой четвёрки) выходят во второй этап.
 2-й групповой этап. 18 команд-участниц второй стадии первенства образуют 6 групп по три команды. Группу G составят победитель группы А (А1), вторая команда из группы С (С2) и третья из группы F (F3); в группе I выступят команды С1, А2 и В3; в группе H — В1, F2 и D3; в группе L — D1, Е2 и С3; в группе M — Е1, D2 и А3; в группе N — F1, В2 и Е3. 12 команд (по две лучшие из каждой тройки) выходят в третий этап.
 3-й групповой этап. 12 команд-участниц третьей стадии первенства образуют 4 группы по три команды. Группу О составят победитель группы G (G1) и вторые команды из групп L (L2) и M (M2); в группе P выступят команды I2, H1 и M1; в группе Q — I1, N1 и H2; в группе R — L1, G2 и N2. Все команды по окончании третьего группового этапа распределяются в три группы плей-офф.
 Участниками плей-офф за 1—4-е места станут победители групп. Итоговые 5—8-е и 9—12-е места также по системе плей-офф разыграют команды, занявшие в группах третьего этапа соответственно вторые и третьи места.

Жеребьёвка финального турнира прошла 28 октября 2009 года в столице Италии Риме. По её результатам команды были распределены на 6 групп первого этапа.

Города и игровые арены 
Соревнования проходят в десяти городах Италии.

 Рим.
 Во Дворце «ПалаЛоттоматика» (PalaLottomatica) проходили соревнования третьего группового этапа и матчи плей-офф за 1—4-е места. Дворец был построен к Олимпийским играм 1960 года. Реконструирован в 1999 году. Вместимость 11,2 тысяч зрителей.
 Флоренция.
 В крытой спортивной арене «Нельсон Мандела Форум» (Nelson Mandela Forum) проходили матчи третьего группового этапа и плей-офф за 9—12-е места. Арена (Дворец спорта) построена в 1985 году. Вместимость 5,5 тысяч зрителей.
 Милан.
 Во Дворце «Датч Форум» (Datch Forum) проходили матчи первого (группа А) и второго (группы Н и М) этапов первенства. Дворец открыт в 1990 году (Mediolanum Forum di Assago). Вместимость 11 тысяч зрителей.
 Катания.
 В крытой спортивной арене «ПалаНесима» (PalaNesima) проходили матчи второго этапа первенства (группы G и I) . Арена открыта в 1990 году. Вместимость 6 тысяч зрителей.
 Анкона.
 Во Дворце «Банка Марке» (Banca Marche Palace) проходили матчи второго этапа чемпионата (группы L и N). Дворец открыт в 1990 году. Вместимость 6,5 тысяч зрителей.
 Модена.
 В крытой спортивной арене «ПалаПанини» (PalaPanini) проходили соревнования первого группового этапа (группа С) и матчи плей-офф за 5—8-е места. Арена открыта в 1985 году. Вместимость 5,1 тысячи зрителей.
 Верона.
 В крытой универсальной арене «ПалаОлимпия» (PalaOlimpia) проходили матчи группы В первого раунда первенства. Вместимость 6,2 тысячи зрителей.
 Реджо-ди-Калабрия.
 В крытой спортивной арене «ПалаКалафьоре» (PalaCalafiore) проводились матчи группы D первого этапа чемпионата. Арена открыта в 1991 году. Вместимость 8,5 тысяч зрителей.
 Турин.
 В Олимпийском Дворце спорта (Torino Palasport Olimpico) проходили матчи группы Е первого этапа первенства. Дворец был построен к Зимним Олимпийским играм 2006 года. Вместимость 12 тысяч зрителей.
 Триест.
 В крытой спортивной арене «ПалаТриесте» (PalaTrieste) проходили матчи группы F первого раунда чемпионата. Арена открыта в 1999 году. Вместимость 6,9 тысячи зрителей.

Составы команд

Первый групповой этап

Группа A 
Милан

Группа B 
Верона

Группа C 
Модена

Группа D 
Реджо-ди-Калабрия

Группа E 
Турин

Группа F 
Триест

Второй групповой этап

Группа G 
Катания

Группа H 
Милан

Группа I 
Катания

Группа L 
Анкона

Группа M 
Милан

Группа N 
Анкона

Третий групповой этап

Группа O 
Рим

Группа P 
Флоренция

Группа Q 
Флоренция

Группа R 
Рим

Плей-офф

За 9—12-е места 
Флоренция

Полуфиналы

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

За 5—8-е места 
Модена

Полуфиналы

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

За 1—4-е места 
Рим

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Бруно Мосса Резенде (Бруно), Алан Барбоза Домингес (Алан), Сидней душ Сантуш (Сидан), Леандро Виссотто Невес (Виссотто), Жилберто Годой Фильо (Жиба), Мурило Эндрес (Мурило), Тео Лопес (Тео), Жоан Пауло де Фигейредо Таварес (Жоан Пауло), Жоан Пауло Браво Перейра (Браво), Родриго Сантана (Родриган), Лукас Сааткамп (Лукас), Марлон Марагути Яред (Марлон), Данте Амарал (Данте), Марио да Силва Педрейра (Марио). Главный тренер — Бернардо Резенде (Бернардиньо).

 : Вильфредо Леон Венеро, Йоандри Леаль Идальго, Кейбель Гутьеррес Торна, Османи Камехо Дуррути, Роландо Сепеда Абреу, Рафаэль Ортис Ортега, Генри Бель Сиснеро, Робертланди Симон Атьес, Райдель Йерресуэло Агирре, Исбель Меса Сандобаль, Йоандри Диас Карменате, Фернандо Эрнандес Рамос. Главный тренер — Орландо Самуэль Блэквуд.

 : Никола Грбич, Никола Ковачевич, Иван Милькович, Милош Никич, Владо Петкович, Борислав Петрович, Марко Подрашчанин, Милан Рашич, Никола Росич, Марко Самарджич, Драган Станкович, Саша Старович, Милош Терзич, Боян Янич. Главный тренер — Игор Колакович.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Мурило
 Лучший в атаке:  Максим Михайлов
 Лучший на блоке:  Роберланди Симон
 Лучший на подаче:  Клейтон Стэнли
 Лучший либеро:  Фердинанд Тилль
 Лучший связующий:  Никола Грбич
 Самый результативный:  Ибан Перес

Ссылки 
 Сайт чемпионата мира
 Чемпионат мира по волейболу 2010 среди мужчин на сайте ФИВБ

2010 год в волейболе
Чемпионаты мира в Италии
Спорт в Италии в 2010 году
Сентябрь 2010 года
Октябрь 2010 года
Международные соревнования по волейболу в Италии